Baillon pode se referir a: 
Henri Ernest Baillon (1827–1895) - médico e botânico francês
Louis Antoine François Baillon (1778–1851) - coletor e naturalista francês
Louis Charles Baillon (1881–1965) - 

Desambiguação